Kabinett Blair steht für:

 Kabinett Blair I (1997–2001)
 Kabinett Blair II (2001–2005)
 Kabinett Blair III (2005–2007)